

События 
 Была построена каравелла «Нинья», участвовавшая впоследствии в экспедиции Христофора Колумба.
 Папой Сикстом IV была основана Ватиканская апостольская библиотека.
 10 января — Битва при Васлуе (разгром войсками молдавского господаря Стефана III Великого османской армии).
 26 марта — Аристотель Фиораванти был приглашён великим князем Иваном III Великим в Москву, где ему было доверено возведение в Кремле нового Успенского собора.
 В Москве был построен первый кирпичный завод.
 Турки совершили успешный поход на Крым. Захват турками Кафы (генуэзской колонии) и подчинение Крымского ханства.
В Московское княжество приехал итальянский архитектор Аристотель Фьораванти, который построил Успенский собор.
 Основание города Мытищи.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1475 году
 6 марта — Микеланджело Буонарроти.
 6 сентября — Серлио, Себастьяно, итальянский теоретик архитектуры.
 24 декабря — Мурнер, Томас, немецкий сатирик.
 Максим Грек, публицист, богослов, переводчик, филолог.
 Васко Нуньес де Бальбоа, испанский конкистадор.
 Чезаре Борджиа

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1475 году
 6 мая — Баутс, Дирк (Тьерри), нидерландский живописец.
 10 декабря — Уччелло, Паоло, итальянский живописец.
 Неизвестно — Никитин, Афанасий, русский путешественник.

См. также